Каргашинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Зубово-Полянском районе Мордовии.

Административный центр — село Каргашино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 7 февраля 2005 года № 12-З «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского муниципального района, Зубово-Полянского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

Упразднено в 2019 году с включением всех населённых пунктов в Анаевское сельское поселение (сельсовет).

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входило 6 населённых пунктов:
 сёла: Каргашино, Промзино.
 посёлки: Даниловка, Казеевка, Пичаловка, Романовка.

28 ноября 2005 года исключён из учётных данных посёлок Васильевка.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Зубово-Полянского района
Упразднённые сельские поселения Мордовии